Příjmení Kessler nebo Keßler  má více nositelů:

 Donald J. Kessler (* 1940), americký astrofyzik
 Eduard Kessler (1837–1909), rakouský politik německé národnosti z Moravy; poslanec Moravského zemského sněmu a starosta Uničova
 Harry Kessler (1868–1937), německý šlechtic, sběratel umění, mecenáš, publicista a diplomat
 Karl Fjodorovič Kessler (1815–1881), ruský zoolog německého původu
 Meir Kessler (* 1961), izraelský rabín
 Zdeněk Kessler (1926–2003), český právník, soudce, předseda Ústavního soudu České republiky

fiktivní postavy
 David Kessler hlavní postava komediálního hororu z roku 1981 Americký vlkodlak v Londýně
 Donald Kessler postava sci-fi komedie Mars útočí! z roku 1996

Externí odkazy